Девятый Чемпионат Южной Америки был проведён в городе Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Он стартовал 29 ноября 1925 года матчем Аргентина — Парагвай, а завершился 25 декабря 1925 года матчем Бразилия — Аргентина.

Участники 
 Аргентина
 Бразилия
 Парагвай

Составы команд

Матчи 
29 ноября, 1925

6 декабря, 1925

13 декабря, 1925

17 декабря, 1925

17 декабря, 1925

25 декабря, 1925

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
6 Голов
  Сеоане

4 Гола
  Легарто
  Нило

2 Гола
  Фриденрайх
  Ривас

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com

Кубок Америки по футболу
1925 год в футболе
1925 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине